Никола́й Миха́йлович Зу́барев:
 Зубарев, Николай Михайлович (1894—1951) — советский шахматист.
 Зубарев, Николай Михайлович (род. 1971) — российский физик, член-корреспондент РАН.